Brevoort peut désigner :

Toponyme 
 , une île canadienne,
 , un quartier de la ville de Saskatoon au Canada.

Patronyme 

  (1864-1936), homme d'affaires américain,
  (1818-1887), historien, collectionneur et numismate américain,
 James Renwick Brevoort (1832-1918), peintre américain,
 Meta Brevoort (1825-1876), alpiniste américaine,
 Tom Brevoort (1967-), scénariste et éditeur de comics américain.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais